Автономна Македония може да се отнася за:

 Автономия за Македония и Одринско, българска политическа концепция;
 „Автономна Македония“, български седмичник, излизал в 1903 година под редакцията на Ив. К. Марков, близък до идеологията на Върховния македоно-одрински комитет
 „Автономна Македония“, белградски вестник, излизал в 1905 година
 „Автономна Македония“, български седмичник, излизал в 1914 година под редакцията на Г. Т. Дзеков
 „Автономна Македония“, български вестник, излизал от 1920 до 1923 година като орган на Македонската федеративна организация;

 Вижте също пояснителните статии
 Независима Македония
 Свободна Македония